Ungerns landslag i bandy kan avse:

Ungerns damlandslag i bandy
Ungerns herrlandslag i bandy